Le jeudi  est le  de l'année 1839.

Naissances 
 Wilhelm von Diez (mort le ), peintre allemand
 Albert Bernhard Frank (mort le ), biologiste allemand
 Fernand Ogier de Baulny (mort le ), entomologiste français

Décès 
 Federico Moretti (né le 22 janvier 1769), militaire, compositeur et musicien

Autres événements

Voir aussi 
 17 janvier et janvier 1839